Антони́я Папандре́у-Саппа́ппола (, ) — греко-американский учёный в области электротехники и инженер, профессор департамента электротехники, компьютерной инженерии и техники энергетических систем Инженерной школы имени Айры А. Фултон Университета штата Аризона. Член Института инженеров электротехники и электроники (2013).

h-индекс = 25, процитирована > 2 235 раз.

Биография

Образование 
Род-Айлендский университет (бакалавр электротехники, 1989; магистр электротехники, 1991; доктор философии в области электротехники, 1995).

Карьера 
1999—: ассистент-профессор (1999—2008), профессор (2008—) департамента электротехники, компьютерной инженерии и техники энергетических систем Инженерной школы имени Айры А. Фултон Университета штата Аризона.

Автор многочисленных научных статей.

Сфера научных интересов 
Обработка сигналов, нестационарные сигналы, системы с изменяющимися во времени параметрами.

Награды и премии 
 1993—1994 — стипендия от Фонда Фулбрайта
 2002 — CAREER Award от Национального научного фонда
 2003 — IEEE Phoenix Section Outstanding Faculty for Research Award
 2005 — Fulton School of Engineering Teaching Excellence Award
 2008 — IEEE Phoenix Section Society Research Award
 2009 — Top 5 % of Fulton School of Engineering Teachers Teaching Excellence Award
 2010 — Bob Owens Memorial Best Paper Award
 2013 — Fulton School of Engineering Award
 2014 — Fulton Exemplar Faculty Award
 2014 — Doctoral Research Award

Примечания

Ссылки 

Электротехники США
Инженеры США
Преподаватели Университета штата Аризона
Выпускники Университета Род-Айленда
Действительные члены IEEE